Ferrar steht für: 

 Ferrar-Gletscher, ein nach Hartley Travers Ferrar benannter Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Ferrar ist der Familienname folgender Personen:

 Hartley Travers Ferrar, irischer Geologe und Polarforscher
 Leslie Jane Ferrar (* 1955), britische Wirtschaftsprüferin
 William Leonard Ferrar (1893–1990), britischer Mathematiker